Il Pool C della zona Euro-Africana Gruppo I nella Fed Cup 2011 è uno dei quattro gruppi in cui è suddiviso il Gruppo I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A, Pool B, Pool D)

Bielorussia vs. Austria

Croazia vs. Grecia

Bielorussia vs. Croazia

Austria vs. Grecia

Bielorussia vs. Grecia

Austria vs. Croazia

Verdetti
Bielorussia ammessa agli spareggi finali insieme ai vincitori del Pool A, del Pool B e del Pool D.
Grecia condannata agli spareggi finali per evitare la retrocessione al Gruppo II della zona Euro-Africana, insieme all'ultima in classifica del Pool A, del Pool B e del Pool D.

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2011